Het WTA-tennistoernooi van Palermo (officieel Internazionali Femminili di Tennis di Palermo) van 2009 vond plaats van 13 tot en met 19 juli 2009 in de Italiaanse stad Palermo. Het was de 22e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Het eerste reekshoofd, Flavia Pennetta uit Italië, won het toernooi. Zij versloeg in de finale haar als vijfde geplaatste landgenote en titelverdedigster Sara Errani in twee sets. Pennetta wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Palermo op haar naam te schrijven, nadat zij in 2004 al eens in de finale had gestaan. Het was haar zevende WTA-titel, de eerste sinds meer dan een jaar. Zij won US$ 37.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Arantxa Rus, die zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel had weten te veroveren, bereikte de tweede ronde. Daarin verloor zij van de Duitse Anna-Lena Grönefeld.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelverdedigsters Sara Errani en Nuria Llagostera Vives namen beiden met een andere partner aan het toernooi deel. Errani speelde samen met Lourdes Domínguez Lino – zij kwamen niet verder dan de tweede ronde. Llagostera Vives wist, aan de zijde van María José Martínez Sánchez, haar titel te prolongeren.

Het eerste reekshoofd, Anna-Lena Grönefeld en Patty Schnyder, strandde al in de eerste ronde.

Het als tweede geplaatste Spaanse duo Nuria Llagostera Vives en María José Martínez Sánchez won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Marija Koryttseva en Darija Koestova in twee sets. Het was hun vijfde gezamenlijke titel. Llagostera Vives had daarnaast vier eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Martínez Sánchez ook vier.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe link 
 Toernooischema WTA

Palermo 2009
Palermo